Vincenzo Cerulli Irelli – politico italiano (1871-1954)
 Vincenzo Cerulli Irelli – politico italiano (1947)